Тирел 006 е болид от Формула 1, с който отборът на Тирел участва в последните две състезания от сезон 1972 и през целия сезон 1973. Конструиран от главния дизайнер на тима Дерек Гарднър, 006 донася и титлата при пилотите за Джеки Стюарт за 1973, което е трета и последна титла за шотландеца. Болидът прави своя дебют за ГП на Канада 1972 в ръцете на Франсоа Север, съотборника на Стюарт. 006 е лека модификация на предшественика си Тирел 005, но за разлика от останалите конструирани шасита на Тирел, 006 е първият истински модел вместо поредно шаси с номер. Общо Тирел конструират три модела от този тип: нормалния 006, 006/2 и 006/3. Болидът е използван за първите състезания от сезон 1974 в ръцете на Джоди Шектър, както и от Патрик Депайе за състезанията в Испания, Монако и Франция, преди да бъде изцяло заменен от наследника си Тирел 007. Стюарт е собственик на 006/2, който днес се съхранява в музея в Донингтон.

Класиране във Формула 1

Външни препратки 
 Тирел 006 в statsf1.com

Болиди от Формула 1